Пота́пово — название населённых пунктов, топоним.

Белоруссия 
 Потапово — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия

Брянская область 
 Потапово — деревня в Трубчевском районе.

Вологодская область 
 Потапово — деревня в Вологодском районе.

Калужская область 
 Потапово — деревня в Спас-Деменском районе.
 Потапово — деревня в сельском поселении «Деревня Сени» Дзержинского района.
 Потапово — деревня в сельском поселении «Угорская волость» Дзержинского района.

Костромская область 
 Потапово — деревня в Буйском районе.
 Потапово — деревня в Галичском районе.
 Потапово — деревня в Парфеньевском районе.

Красноярский край 
 Потапово — село в Енисейском районе.
 Потапово — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Курская область 
 Потапово — деревня в Курском районе.

Москва 
 Потапово — посёлок в Юго-Западном административном округе на территории муниципального округа Южное Бутово.
 Потапово — строящаяся станция Московского метрополитена (открытие в 2024 году).

Московская область 
 Потапово — деревня в Можайском районе.
 Потапово — деревня в городском округе Подольск.
 Потапово — деревня в Рузском районе.
 Потапово — бывшая деревня, вошедшая в состав города Щёлково.

Нижегородская область 
 Потапово — село в Княгининском районе.

Псковская область 
 Потапово — деревня в Новоржевском районе.

Рязанская область 
 Потапово — деревня в Клепиковском районе.
 Потапово — село в Милославском районе.

Смоленская область 
 Потапово — деревня в Потаповском сельском поселении Гагаринского района.
 Потапово — деревня в Покровском сельском поселении Гагаринского района.
 Потапово — деревня в Монастырщинском районе.
 Потапово — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Потапово — деревня в Пеновском районе.

Удмуртия 
 Потапово — деревня в Красногорском районе.

Челябинская область 
 Потапово — деревня в Еткульском районе.